Apornas planet kan avse: 

 Apornas planet (roman) – roman från 1963 av Pierre Boulle, originaltitel La planète des singes
 Apornas planet (filmserie) – filmer baserade på boken
 Aporns planet (film, 1968) – amerikansk film från 1968, originaltitel Planet of the Apes
 Apornas planet (film, 2001) – amerikansk nyinspelning från 2001 Planet of the Apes
 Apornas planet: (r)Evolution – amerikansk film från 2011, originaltitel Rise of the Planet of the Apes'
 Apornas planet: Uppgörelsen – amerikansk film från 2014, originaltitel Dawn of the Planet of the Apes Apornas planet: Striden – amerikansk film från 2017, originaltitel War for the Planet of the Apes''

it:Il pianeta delle scimmie